Le centre Europe est un centre commercial de Mulhouse, situé rue de Metz, en centre-ville. Il est en réfection pour installer des commerces en rez-de-chaussée tandis que le Conservatoire de musique, danse et art dramatique doit s'installer au premier étage.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Centre commercial Île Napoléon
 Centre commercial Porte Jeune

Économie à Mulhouse
Centre commercial dans le Grand Est